Terry Ryan peut désigner :
  (1942-), un  joueur sud-africain de tennis ;
  (1952-), un  joueur canadien de l'Association mondiale de hockey ;
 Terry Ryan (1953-), un dirigeant de la Ligue majeure de baseball ;
 Terry Ryan (1977-), un joueur canadien de la Ligue nationale de hockey.